Das Adjektiv primitiv steht für:
 Primitivität, eine Bezeichnung für besondere Einfachheit
 einen biologischen Fachausdruck für Einfachheit im Sinne von Ursprünglichkeit, siehe Plesiomorphie

Das Substantiv Primitiv steht für:
 Grafisches Primitiv, in der Computergrafik bestimmte einfache 2- oder 3-dimensionale Figuren
 Kryptographisches Primitiv, in der Verschlüsselung ein einfacher Grundbaustein
 die einfachsten Elemente in der Syntax von Programmiersprachen

Siehe auch: